Nulpunkt kan henvise til flere emner:

 Absolut nulpunkt
 Nulpunkt (temperatur)
 Nulpunkt (vej)
 Nulpunkt (film)